Cimotoe – una delle Nereidi, ninfe del mare
 Cimotoe – vulcano sommerso dei Campi Flegrei del Mar di Sicilia